Бессмертие:
 Бессмертие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.
 Бессмертие в даосизме — представление о возможности достижения человеком бессмертия.
 «Бессмертие»— роман Милана Кундеры 1990 года.
  — филиппинский телесериал 2010 года.
 Башня бессмертия — название обелисков, установленных в честь руководителей КНДР.

См. также